Voltis kan syfta på:
 Voltis – en by i kommunen Kauhava, se Voltti
 Voltis, Alastaro – en egendom i Alastaro
 Voltis, Kumo – en egendom i Kumo